Macrotrachela är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Colin Milne 1886. Macrotrachela ingår i familjen Philodinidae.

Dottertaxa till Macrotrachela, i alfabetisk ordning 

 Macrotrachela aculeata
 Macrotrachela allani
 Macrotrachela ambigua
 Macrotrachela angusta
 Macrotrachela armillata
 Macrotrachela asperula
 Macrotrachela bilfingeri
 Macrotrachela brachysoma
 Macrotrachela brevilabris
 Macrotrachela bullata
 Macrotrachela canadensis
 Macrotrachela cancrophila
 Macrotrachela compacta
 Macrotrachela concinna
 Macrotrachela crucicornis
 Macrotrachela cuthberti
 Macrotrachela decora
 Macrotrachela ehrenbergi
 Macrotrachela ehrenbergii
 Macrotrachela extensa
 Macrotrachela faveolata
 Macrotrachela festinans
 Macrotrachela formosa
 Macrotrachela fungicola
 Macrotrachela gracillima
 Macrotrachela gunningi
 Macrotrachela habita
 Macrotrachela herzigana
 Macrotrachela hewitti
 Macrotrachela induta
 Macrotrachela inermis
 Macrotrachela insolita
 Macrotrachela insulana
 Macrotrachela intermedia
 Macrotrachela kallosoma
 Macrotrachela labiata
 Macrotrachela lata
 Macrotrachela latior
 Macrotrachela lepida
 Macrotrachela libera
 Macrotrachela ligulata
 Macrotrachela ligulifera
 Macrotrachela longistyla
 Macrotrachela macmilliani
 Macrotrachela magna
 Macrotrachela mariae
 Macrotrachela microcornis
 Macrotrachela minuta
 Macrotrachela multispinosa
 Macrotrachela muricata
 Macrotrachela murrayi
 Macrotrachela musculosa
 Macrotrachela nana
 Macrotrachela natans
 Macrotrachela nixa
 Macrotrachela oblita
 Macrotrachela obtusa
 Macrotrachela ornata
 Macrotrachela pacifica
 Macrotrachela papillosa
 Macrotrachela petulans
 Macrotrachela pilousi
 Macrotrachela pinnigera
 Macrotrachela plicata
 Macrotrachela plicatula
 Macrotrachela punctata
 Macrotrachela quadricornifera
 Macrotrachela rostrata
 Macrotrachela samali
 Macrotrachela serrulata
 Macrotrachela smithi
 Macrotrachela sonorensis
 Macrotrachela speciosa
 Macrotrachela tenuis
 Macrotrachela timida
 Macrotrachela tuberilabris
 Macrotrachela vanoyei
 Macrotrachela verecunda
 Macrotrachela vesicularis
 Macrotrachela zickendrahti

Källor

Externa länkar 

Bdelloider
Macrotrachela